Wiggen steht für:
 Wiggen LU, Ortsteil von Escholzmatt, Gemeinde Escholzmatt-Marbach, Amt Entlebuch des Kantons Luzern, Schweiz
 Margarete Wiggen (1923–1999), deutsche Bildhauerin

Wiggen ist Namensbestandteil von:
 Wiggenbach
 Wiggenhagen
 Wiggenreute

Siehe auch:
 Wigge
 Wigger